Самый ценный игрок ( MVP) — награда, которой награждается самый полезный игрок команды, лиги, конкретного соревнования или серии соревнований. Первоначально термин использовался в профессиональном спорте, но в настоящее время стал широко применяться и в любительском спорте, а также в других областях деятельности, таких как бизнес, музыка и многопользовательские видеоигры. Во многих видах спорта награды MVP вручаются за конкретный матч — другими словами, награды игроку матча.

 Самый ценный игрок НБА
 Самый ценный игрок Финала НБА
 Самый ценный игрок Матча всех звёзд НБА
 Самый ценный игрок женской национальной баскетбольной ассоциации
 Самый ценный игрок MLS
 Самый ценный игрок Джей-лиги

См. также 
 Конн Смайт Трофи
 Харт Трофи
 Тед Линдсей Эворд
 Самый полезный игрок КХЛ
 
 Игрок матча

Спортивные призы и  награды
Спортивная терминология